Віллерме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 29 км на захід від Орлеана, 34 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 360,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллермен на сайті французького Національного інституту географії
 Віллермен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллермен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллермен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллермен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер